Termenul Mica poate să însemne:
 Mică un mineral din grupa silicaților
 „Mica neagră” sau biotitul

 Numele unor localități:
 Mica, Argeș
 Mica, Cluj, reședința comunei cu același nume
 Mica, Mureș, reședința comunei cu același nume

 Nume compuse ca:
 Copșa Mică
 Gherța Mică, Satu Mare, reședința comunei cu același nume
 Ilva Mică, Bistrița-Năsăud, reședința comunei cu același nume
 Șeica Mică, Sibiu, reședința comunei cu același nume
 Râul Târnava Mică

 Numele unei societăți:
 Mica (societate minieră) înființată în 1920, naționalizată în 1948

 Nume biblice:
 Mica (profet)
 Mica (carte)

Vezi și 
 Micu
 Micești
 Miculești

Toponime românești